Williams FW06 — гоночный автомобиль команды Williams, участвовавший в гонках Формулы-1 в сезонах  и  годов, и в британском чемпионате Ф-1  и  годов.

История 
Из-за ограниченности бюджета и людских ресурсов, при разработке FW06 конструктору команды Williams Патрику Хэду пришлось максимально упростить конструкцию и постараться сделать её надёжной. Все узлы машины конструировались таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность поломки и облегчить работу механикам и гонщикам.

Однако именно надёжностью машина и не отличалась, что привело к многочисленным сходам в гонках. За рулём FW06 только один гонщик смог набирать очки на этапах чемпионата мира - Алан Джонс, которому удалось набрать 11 баллов, лишь однажды финишировав на подиуме. Учтя этот опыт, Хэд ещё больше внимания уделил проверкам всех узлов нового автомобиля, разработанного для сезона  — FW07.

Но на этом история модели не закончилась. Следуя по стопам Джон Сёртиса и Майка Хейлвуда, в автогонках на машинах класса Формула-1 решил принять участие знаменитый мотогонщик Джакомо Агостини (15-кратный чемпион мира). Он приобрёл Williams FW06 и участвовал на нём в британском чемпионате Ф-1  и  годов с собственной командой. А в 1979 году на трассе Брэндс-Хэтч Агостини вместе с другими пилотами британского чемпионата Ф1 принял участие в  — внезачётном заезде Формулы-1. Он финишировал одиннадцатым, в двух кругах от победителя гонки Жиля Вильнёва. Также в британском чемпионате Ф1 на этой модели участвовали ещё пять пилотов (включая Леллу Ломбарди и Джимакса) в  и  годах.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Williams Формулы-1